Die Abkürzung LWC steht für:

 Language of Wider Communication, Englisch für eine Verkehrssprache
 Lead Wadcutter, fachsprachlich für ein Flachkopfgeschoss
 Light Weight Coated, Englisch für gestrichenes, holzhaltiges Papier, siehe LWC-Papier
 Liquid Water Content, fachsprachlich für den Flüssigwassergehalt von Wolken in der Meteorologie, siehe Wassergehalt
 Lord Wandsworth College, eine Schule in Hampshire in England
 Columbia Taxicab Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen LWC

LWC